El término pañuelo puede hacer referencia a:
 Trozo de tela usado normalmente para el higiene. Véase pañuelo.
 Un clásico juego infantil. Véase el pañuelo.